Engelbert Humperdinck (kompozytor) (1854–1921)
 Engelbert Humperdinck (piosenkarz) (ur. 1936)